Constantí kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Constantí (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Tarragona, 
 Constantí (kommun), Katalonien, Província de Tarragona, 

Robotskapade Spanienförgreningar